Brańsk (gemeente), een gemeente in Polen
Brańsk (plaats), een plaats in Polen